A continuació es mostra la llista dels participants al Tour de França de 2001:

2001
Tour de França
Llistes d'esportistes